Arga Fuskbyggarna är ett svenskt punkband från Torsby som bildades 2015.

Biografi 
Arga Fuskbyggarna bildades 2015 av medlemmarna Hjalmar (Erik Hjalmarsson) och Svarre (Martin Svedlund). Bandnamnet kom till snabbt genom att man blandade namnen på två aktuella tv-program som sändes vid den tiden, ''Fuskbyggarna'' och ''Arga snickaren''. Drygt ett år senare släppte de sitt första album Minnen och minnesluckor.

Bandet tävlade sedan i Studiefrämjandets arrangemang Livekarusellen och vann distriktsfinalen för distriktet Örebro/Värmland. 

År 2022 släppte gruppen sitt andra album, Folkvald och överbetald, som tog fem år att få ihop. Olika omständigheter gjorde så att processen tog längre tid som bland annat byte av medlemmar samt Covid-19-pandemin.

Medlemmar

Nuvarande medlemmar 

 Hjalmar Storsvensson (Erik Hjalmarsson) - elgitarr, sång (2015-)
 Svarre Medlund (Martin Svedlund) - basgitarr, sång (2015-)
 Kristoffer "KP" Palm - orgel, synt (2015-)
 Jôhnny Järnrör (Elias Nordström) - elgitarr (2016-2019) trummor (2020-)
 Cônny Klindkers (Erik Lind) - elgitarr, körsång (2019-)

Tidigare medlemmar 

 Kein Kihlman - trummor (2015-2020)

Diskografi

Album 

 2016 - Minnen och minnesluckor
 2022 - Folkvald och överbetald

EP och singlar 
2017 - Skjut mig
2019 - Offerkofta
2020 - Ja é psykopat
2020 - Fel och dåligt

Referenser

Externa länkar 
Arga Fuskbyggarna på Facebook

Arga Fuskbyggarna på Spotify

Bandcamp
Svenska musikgrupper
Punkband
Musikgrupper bildade 2015
Svenska punkband